La saison 1934-1935 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 6 points d'avance sur le tenant du titre, le SK Admira Vienne et 13 sur le First Vienna FC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrages de promotion-relégation 
Le  du classement, le Favoritner SC, doit rencontrer le champion de deuxième division, le Slovan Vienne, en barrage disputé en matchs aller et retour..

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1934 en Autriche
1935 en Autriche